Footloose pode ser:

Footloose (1984), filme com Kevin Bacon e John Lithgow
Footloose (2011), filme com Dennis Quaid e Andie McDowell
Footloose (trilha sonora), do filme de 1984
Footloose (canção), canção gravada por Kenny Loggins para o filme de 1984

Desambiguações de artes